Regierung Ender steht für:

 allgemein die Regierungszeiten des Vorarlberger Landeshauptmannes und christlichsozialen Bundeskanzlers Otto Ender
 das erste provisorische Landeskabinett nach dem Zusammenbruch Österreich-Ungarns (Ender I/II), siehe Vorarlberger Landesrat
 das erste gewählte Landeskabinett 1919–1923, Landesregierung Ender III
 das Landeskabinett 1923–1928, Landesregierung Ender IV
 das Landeskabinett 1928–1930, Landesregierung Ender V
 das Bundeskabinett als Kanzler 1930/31, Bundesregierung Ender
 das Landeskabinett nach Rückkehr in die Landespolitik 1931–32, Landesregierung Ender VI
 das Landeskabinett 1932–1934 bis zur Winsauerregierung im Ständestaat, Landesregierung Ender VII